Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in der griechischen Hauptstadt Athen wurden fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen.

Austragungsort war die Goudi Olympic Hall. Die Spiele fanden vom 14. bis 21. August statt.

Teilnehmende Nationen und Athleten

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Finalrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3FF8B17F-C850-476F-8149-30EB06D987C9